Родники () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Турген. Код КАТО — 113447300.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — посёлка Аршалы, в 11 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Турген.

Абсолютная высота — 507 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Красное Озеро — на юго-востоке, село Турген — на юге, посёлок Аршалы — на западе, село Михайловка — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 323 человека (из них русские — 52%).

В 1999 году население села составляло 215 человек (110 мужчин и 105 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 69 человек (40 мужчин и 29 женщин).

Улицы 

 ул. Озёрная
 ул. Родниковая
 ул. Центральная

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аршалынского района